

Anno 
 120 o 120 a.C.

Codici 
 120  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Visnjan, in Croazia

Matematica 
 120 – numero

Musica 

 120 (brano) di Bad Bunny